Ruské příjmení Remizov nesou například:

 Alexej Michajlovič Remizov (1877–1957) – ruský spisovatel a výtvarník
 Jelena Remizovová (* 2000) – ruská sportovní lezkyně
 Nikolaj Vladimirovič Remizov (1887–1975) – ruský malíř, kreslíř a divadelní scénograf

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení